Grote klinkerverschuiving (Engels)
 Eerste Germaanse klankverschuiving
 Tweede Germaanse klankverschuiving